Ткачук Юрій Іванович ( — ) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1968 року в місті Костопіль (Рівненська область). 1986 poку закінчив костопільську ЗОШ № 1 iм. Т. Г. Шевченка, пройшов строкову службу в збройних силах. Закінчив Київське вище танкове інженерне училище та київську військову академію). З 1992 року — в лавах ЗСУ.

Підполковник, заступник начальника Центру забезпечення реалізації договорів про скорочення озброєнь (місто Львів). В 2015—2016 роках виконував службові завдання у зоні проведення бойових дій.

31 липня 2016 року помер під час лікування у 66-му ВМГ (місто Часів Яр, Бахмутська міська рада, Донецька область).

3 серпня 2016-го похований у Костополі.

Без Юрія лишилися мама Ніна Євгенівна дружина Світлана Володимирівна та донька Юлія.

Нагороди та вшанування 
 медаль «За сумлінну службу» І ступеня
 медаль «За досягнення у військовій службі» ІІ ступеня
 відзнаки міністра оборони України «Знак Пошани»
 «Ветеран військової служби»
 «За військову доблесть»
 24 лютого 2017 року у Костопільському НВК «ЗОШ І ст.- гімназія ім. Т. Г. Шевченка» відкрито та освячено меморіальну дошку Юрію Ткачуку.

Примітки

Джерела 
 Ткачук Юрій Іванович
 Ткачук Юрій Іванович // Книга пам'яті полеглих за Україну

Уродженці Костополя
Випускники Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Померли в Бахмутському районі
Поховані в Костополі